Drachstedt ist der Name von

 Baron Alfred von Drachstedt, Pseudonym von Alfred Nourney (1892–1972), Passagier der 1. Klasse der Titanic
 Philipp Drachstedt († 1539), deutscher Berg- und Hüttenunternehmer, Rat der Grafen von Mansfeld und Bekannter von Martin Luther